Pas si bête, film français d'André Berthomieu (1928)
 Pas si bête, film français d'André Berthomieu (1946)